Qaarusullip Ikerasaa bezeichnet:
 Qaarusullip Ikerasaa (Sund, Maniitsoq), Sund im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qaarusullip Ikerasaa (Sund, Sisimiut), Sund im Distrikt Sisimiut, Grönland